Il National Invitation Tournament 1961 fu la 24ª edizione del torneo. Venne vinto da Providence College; il  miglior giocatore del torneo fu Vinnie Ernst.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1961
1961